Родина-мать:
 Родина-мать — один из широко распространённых образов, использовавшихся советской пропагандой во время Великой Отечественной Войны.
 «Родина-мать» или «Родина-мать зовёт» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
 «Родина-мать» — монумент-скульптура в Киеве на высоком правом берегу Днепра.
 «Родина-мать» («Мать-Родина») — монумент в Санкт-Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище.
 «Родина-мать» — мемориальный комплекс в городе Набережные Челны.
 «Родина-мать» — монумент в берлинском Трептов-парке.

См. также 
 «Родина-мать зовёт!» — плакат времён Великой Отечественной войны.
 «За тебя, Родина-мать!» — десятый студийный альбом группы «Любэ», выпущенный в 2015 году.